Borisoglebskij rajon
 Borisoglebskij rajon, rajon del Oblast' di Voronež
 Borisoglebskij rajon, rajon del Oblast' di Jaroslavl'